Kvalifikation til VM i fodbold 2010, CAF er den afrikanske del af kvalifikationen til VM i fodbold 2010 og fandt sted i 2008 og 2009 og foregik i tre runder. 53 medlemmer af CAF var tilmeldt til kvalifikationen, og turneringen fungerede samtidig som kvalifikation til African Cup of Nations 2010 i Angola. Derfor deltog også  i kvalifikationen, skønt landet som VM-slutrundevært var sikret en plads i slutrunden. På samme måde deltog  i kvalifikationsturneringen trods deres ACN-værtskab, da holdet havde chancen for at kvalificere sig til VM-slutrunden.

Første runde 
I første runde var de ti lavest placerede afrikanske lande på FIFA's verdensrangliste pr. juli 2007, som blev sammensat parvis efter lodtrækning med henblik på at spille to playoff-kampe. Derefter trak to af landene sig imidlertid (Sao Tome og Principe samt Centralafrikanske Republik), og derfor gik de to højest placerede lande (Swaziland og Seychellerne) direkte videre til anden runde, og de resterende seks lande blev på ny sammensat i tre playoff-kampe ved lodtrækning. Resultatet af kampene blev (vinderne fremhævet):

  –  (samlet resultat: 10-2)
  –  (samlet resultat: 1-0)
  –  (samlet resultat: 1-0)

Anden runde 

Anden runde foregik som gruppespil bestående af tolv grupper med fire hold i hver, hvor vinderen af hver gruppe kvalificerede sig til tredje runde sammen med de otte bedste toere. Lodtrækningen til grupperne var baseret på seedninger. Resultatet af anden runde ses herunder (lande kvalificeret til tredje runde er fremhævet med gult).

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Tredje runde 

De 20 hold, som gik videre fra anden runde blev inddelt i fem grupper med fire hold. Vinderne af de fem grupper kvalificerede sig til VM-slutrunden i Sydafrika.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E 

VM i fodbold 2010